Dymnica – rodzaj roślin
 Dymnica (rzeka) 
 Dymnica (technika)
 Dymnica – przysiółek osady Ulinia w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Wicko